Pol Godard može da bude:
 Pol Godard (fudbaler), engleski fudbaler rođen 1959. godine
 Pol Godard (glumac), englesko-australijski glumac i ekonomista rođen 1986. godine
 Pol Godard (muzičar), član američkog rok sastava Atlanta ritm sekšon iz 1970-ih
 Pol Bek Godard (1811—1866), američki pronalazač